Alájar és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Alájar - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia
 Article sobre Turisme a la comarca

Municipis de la Sierra de Huelva